henry (eenheid), een natuurkundige eenheid
 wet van Henry
Als plaatsnaam:
 Henry (Illinois)
 Henry (Nebraska)
 Henry (South Dakota)
 Henry (Tennessee)
Als achternaam:
 Clarence 'Frogman' Henry zanger
 Joseph Henry, natuurkundige
 Ken Henry, schaatser
 Thierry Henry, voetballer
 William Henry, scheikundige
Als voornaam:
 Henry (voornaam)